Kállay Ödön (1815–1879) politikus, országgyűlési képviselő
 Kállay Ödön (1879–1960) jegyző, helytörténész